Die Delaware Investments US Open 2015 fanden vom 8. bis 17. Oktober 2015 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie WSA World Series.

Titelverteidiger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren, der im Vorjahr Amr Shabana mit 3:1 besiegte, sowie Nicol David bei den Damen, die Nour El Sherbini in fünf Sätzen bezwang. Bei den Herren siegte Grégory Gaultier im Endspiel gegen Omar Mosaad mit 11:6, 11:3 und 11:5. Bei den Damen setzte sich Laura Massaro im Finale gegen Nour El Tayeb mit 11:6, 9:11, 6:11, 11:8 und 11:7 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Sabrina Sobhy und Christopher Gordon einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2015
PSA World Tour 2015/16
WSA World Tour 2015/16
Squashturnier in Philadelphia